Спілле́йн () — англомовне прізвище ірландського походження. Відомі носії:

 Деві Спіллейн (;  1959) — ірландський музикант, автор пісень і виконавець.
 Джоан Спіллейн (;  1943) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1960).
 Джон Спіллейн (;  1961) — ірландський співак і автор пісень.
 Джон Спіллейн (; 1949) — ірландський футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 1988 по 1991 рік.
 Джонні Спіллейн (;  1980) — американський двоборець, призер Олімпійських ігор (2010), чемпіон світу (2003).
 Мікі Спіллейн (, справжнє ім'я — Френк Моррісон Спіллейн; 1918—2006) — американський письменник детективного жанру.

Ірландські прізвища